Ел Апаресидо има више значења:

 Ел Апаресидо (Кулијакан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Апаресидо (Гвасаве), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику